Steuerblatt steht für:
 Steuerflosse am Heck von Booten mit Fußsteuer (z. B. Einer-Kajaks)
 Heckruder bei riemengesteuerten historischen Schiffen, siehe Ruder

 historisches amtliches Dokument zur Besteuerung eines Grundstücks
 Veröffentlichungsmedium des Bundesministeriums für Finanzen, siehe Bundessteuerblatt
 Deutsches Steuerblatt, siehe Finanz-Rundschau